Wielichowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Wielichowo, une ville ;
 Wielichowo, une gmina.

 dans la voïvodie de Poméranie :
 Wielichowo, un village.